Internationella öspelen 1995 hölls i Gibraltar, från den 15 till 22 juli 1995.

Medaljutdelning

Idrottsgrenar

Källor
Internationella öspelen 1995

1995 i Gibraltar
1995
Sportåret 1995
Internationella sportevenemang i Gibraltar